Lomé I bezeichnet:

einen Teil des Lomé-Abkommens
Lomé I (Fußballverein), einen togoischen Fußballverein